BQW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Balgo Hills (Australia)